BYC peut faire référence à :
  ;
  (où BYC signifie BaekYang Corporation), un fabricant de vêtement autrefois connu sous le nom de BaekYang Corporation Co..

Code IATA des aéroports